Ernesto Eugenio Carlos Augusto Pablo de Hesse-Philippsthal (; Philippsthal, 20 de diciembre de 1846-Eisenach, 22 de diciembre de 1925) fue un miembro de la Casa de Hesse y fue el último landgrave de Hesse-Philippsthal.

Biografía 
Ernesto era el hijo mayor del landgrave Carlos II de Hesse-Philippsthal (1803-1868) de su matrimonio con María (1818-1888), una hija del duque Eugenio de Wurtemberg.

Después de que el Electorado de Hesse, incluyendo Hesse-Philippsthal, fuera anexionado por Prusia en 1866, Ernesto renunció a toda reclamación posterior sobre la sucesión al trono de Hesse-Philippsthal en 1868, conjuntamente con el landgrave Alexis de Hesse-Philippsthal-Barchfeld. En 1880, recibió una compensación anual de 300.000 marcos, aparte de recibir el castillo de la ciudad de Hanau, el castillo de Rotenburg y el castillo de Schönfeld en Kassel. 

Ernesto murió en 1925, sin contraer matrimonio y sin descendencia. Con su muerte, se extinguió la línea principal de Hesse-Philippsthal de la Casa de Hesse; solo permanecieron las líneas cadetes de Hesse-Philippsthal-Barchfeld y Hesse-Kassel-Rumpenheim.

Ancestros

Enlaces externos 
 Hessen-Philippsthal, in: Meyers Konversations-Lexikon, 1888

Casa de Hesse
Landgraves de Hesse-Philippsthal
Alemanes del siglo XIX
Alemanes del siglo XX
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia